Romain Loeffel, né le  en Suisse à Colombier ou à La Chaux-de-Fonds, suivant les sources, est un joueur professionnel  suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 
Neuchâtelois d'origine, Romain Loeffel a rejoint, pendant son adolescence, le mouvement junior de Fribourg-Gottéron, équipe avec laquelle il découvre le plus haut niveau, lors de la saison 2008-2009. Encore un peu tendre pour la LNA, il est prêté aux Young Sprinters, le club de la ville de Neuchâtel, où il s'aguerrit. Lorsque le club neuchâtelois est mis en faillite, au cours de la saison 2009-2010, le jeune homme rejoint le SC Langenthal.

La saison suivante, Romain Loeffel se révèle en LNA, en étant un des meilleurs fribourgeois. Le , il est échangé contre Jérémie Kamerzin et John Fritsche et rejoint le Genève-Servette HC. Pour la saison 2018-2019, il évolue au HC Lugano.

Carrière internationale 
Romain Loeffel a disputé plusieurs championnats du monde, notamment deux avec les moins de 18 ans (en 2008 et 2009) et deux mondiaux juniors (en 2009 et 2010).

Il est appelé pour la première fois en équipe de Suisse élites par Sean Simpson à l'occasion de la Deutschland Cup 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || HC Fribourg-Gottéron U20 ||  Elite Jr. A || 35 || 4 || 2 || 6 || 54 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"|2007-2008 || HC Fribourg-Gottéron U20 ||  Elite Jr. A || 32 || 5 || 11 || 16 || 34 ||  || 5 || 0 || 6 || 6 || 2 || 
|-
|Suisse -20 ans || LNB || 2 || 1 || 1 || 2 || 2 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|HC Guin Bulls ||   || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"|2008-2009 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|HC Fribourg-Gottéron U20 || Elite Jr. A || 7 || 1 || 3 || 4 || 16 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|Young Sprinters HC ||  LNB || 36 || 5 || 9 || 14 || 46 || || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="4"|2009-2010 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 37 || 0 || 0 || 0 || 12 || -4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|HC Fribourg-Gottéron U20 || Elite Jr. A || 16 || 3 || 9 || 12 || 20 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|Young Sprinters HC || LNB || 3 || 0 || 2 || 2 || 4 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
| SC Langenthal ||  LNB || 8 || 0 || 3 || 3 || 8 || || 6 || 0 || 2 || 2 || 12 || 
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 42 || 6 || 9 || 15 || 16 || +4 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || 0
|-
|HC Fribourg-Gottéron U20 || Elite Jr. A
| 3 || 0 || 2 || 2 || 4 ||  || 4 || 0 || 5 || 5 || 4 || 
|-
|2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 49 || 5 || 12 || 17 || 28 || +3 || 11 || 1 || 5 || 6 || 4 || +1
|-
|2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 34 || 3 || 10 || 13 || 22 || +5 || 18 || 1 || 5 || 6 || 4 || +1
|-
|rowspan="2"|2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 44 || 1 || 5 || 6 || 20 || +1 || - || - || - || - || - ||
|-
|Genève-Servette HC || LNA || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || +1 || - || - || - || - || - || 
|-
|2014-2015 || Genève-Servette HC || LNA || 43 || 8 || 21 || 29 || 22 || -5 || 12 || 2 || 8 || 10 || 2 || -10
|-
|2015-2016 || Genève-Servette HC || LNA || 50 || 6 || 27 || 33 || 52 || -1 || 	11 || 3 || 4 || 7 || 10 || -2 
|-
|2016-2017 || Genève-Servette HC || LNA || 50 || 10 || 26 || 36 || 18 || 15 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || -2 
|-
|2017-2018 || Genève-Servette HC || LNA || 48 || 10 || 14 || 24 || 22 || -2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || -2
|-
|2018-2019 || HC Lugano || LNA || 48 || 10 || 22 || 32 || 20 || 12 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0 || +1
|-
|2019-2020 || HC Lugano || LNA || 50 || 7 || 16 || 23 || 28 || -14 || - || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || HC Lugano || LNA || 50 || 3 || 20 || 23 || 50 || +5 || 5 || 2 || 3 || 5 || 0 || +7

Internationales 

|2008  ||  Suisse -18 ans|| Championnat du monde -18 ans
| 6 || 0 || 1 || 1 || 18 || -1 || 
|-
|2009  ||  Suisse -18 ans|| Championnat du monde -18 ans
| 6 || 0 || 4 || 4 || 12 || -5 || 
|-
|2009  ||  Suisse -20 ans|| Championnat du monde junior D1
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || +1 || Promu
|-
|2011 ||   Suisse -20 ans|| Championnat du monde junior
| 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || -5 || 
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||6||3||2||5||8|| || de la division Est
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||3||0||0||0||2||0||Demi-finaliste
|-
| 2014||Genève-Servette HC||Coupe Spengler||4||2||2||4||0||0||Vainqueur
|-
|2015 ||   || Championnat du monde || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 || 
|-
|2017 ||   || Championnat du monde || 8 || 1 || 4 || 5 || 8 || +6 || 
|-
|2018 || || Jeux olympiques || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || +3 ||  place
|-
|2019 ||   || Championnat du monde || 8 || 1 || 2 || 3 || 2 || +1 || 
|-
|2021 ||   || Championnat du monde || 7 || 3 || 1 || 4 || 2 || -1 ||

Notes et références 

Naissance en mars 1991
Naissance dans le canton de Neuchâtel
Sportif neuchâtelois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du SC Langenthal
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Lugano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022